Güzelyurt (türkisch: „schöne Heimat“) ist der Name folgender Orte:
 Güzelyurt (Çameli) in der Türkei
 Güzelyurt (Kappadokien) in der Türkei
 Güzelyurt (Ortaca) in der Türkei
 Güzelyurt (Nordzypern) in der Türkischen Republik Nordzypern